Sergueï Kisliak (1950-) diplomate russe.
 Sergey Kislyak (1987-) joueur de football biélorusse.